Waberer ist der Familienname folgender Personen:

 Dascha von Waberer (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Keto von Waberer (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Architektin

Siehe auch:
 Waberer’s